Jméno a příjmení Alexandr Ivanov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Alexandr Andrejevič Ivanov – ruský malíř
 Alexandr Ivanov (chodec) – ruský atlet, chodec
 Alexandr Ivanov (lední hokejista) (* 1965) – ruský lední hokejista
 Alexandr Ivanov (oštěpař) – ruský atlet, oštěpař
 Alexandr Ivanov (šachista) – americký šachista ruského původu
 Alexandr Ivanov (volejbalista) (* 1961) – sovětský reprezentant ve volejbale
 Alexandr Ivanov (vzpěrač) – ruský vzpěrač
 Alexandr Ivanov (zápasník) – ruský zápasník

Externí odkazy